Темитайо Олуфисайо Олаолува Айна (; 8 октября 1996 года, Саутуарк, Англия) — нигерийский и английский футболист, защитник клуба «Торино» и сборной Нигерии.

Карьера

Клубная карьера 
Айна попал в академию Челси в 11 лет, был на заметных ролях во всех детских и юношеских командах. Окончил академию в 2015 году, выступал за молодёжную команду клуба. С сезона 2015/16 тренировался с основной командой, попадал в заявку на игры, но на поле так и не появлялся. В конце 2015 года прошла информация о том, что подписывать новый контракт с «Челси» Айна не собирается, основным претендентом на игрока назывался другой лондонский клуб — «Арсенал».

В итоге, несмотря на слухи, 6 июля 2016 года Айна подписал новый четырёхлетний контракт. После заключения соглашения, игрок отправился вместе с основной командой в предсезонное турне по Австрии и США. 15 октября 2016 года дебютировал в английской Премьер-лиге в поединке против «Лестера», выйдя на замену на 82-ой минуте вместо Виктора Мозеса.

Карьера в сборной 
Айна играл за юношеские сборные Англии различных возрастов. Принимал участие в отборочных турнирах к юношеским чемпионатам Европы, однако в финальную часть вместе с командой не выходил.

7 октября 2017 года дебютировал за сборную Нигерии в матче квалификации чемпионата мира по футболу против Замбии.

Примечания 

Футболисты Англии
Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Фулхэм»